Гарольд Сегерсон Махони (; ) — британский теннисист, чемпион Уимблдонского турнира и трижды призёр летних Олимпийских игр 1900.

Махони стал победителем Уимблдонского турнира в 1896 году. Также он занял второе место в следующем году

На Играх 1900 года в Париже Махони соревновался в трёх турнирах — одиночном, парном и смешанном. В первом состязании он дошёл до финала, но проиграв Лоуренсу Дохерти, он занял второе место и выиграл серебряную медаль. Во втором, в паре с Артур Норрис, он остановился на полуфинале, выиграв бронзовую награду. В смешанном разряде он играл вместе с француженкой Элен Прево, и они вместе стали серебряным призёрами, проиграв в финале паре Шарлотты Купер и Реджинальда Дохерти.

Погиб в 1905 году, упав в Ирландии с велосипеда.

Ссылки 
 Гарольд Махони на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Теннисисты Ирландии
Теннисисты Великобритании